Чемпионат Люксембурга по футболу 1923/1924 — 14-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1923/1924
Люксембург
Люксембург
1923 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1924 году